

Chimica 
 NNN, N-Nitrosonornicotina, o 3-(1-Nitrosopirrolidin-2-il)piridina, è una nitrosammina presente nel tabacco lavorato. Si tratta d'un potente procarcinogeno attivato dalla CYP2A6.

Codici 
 nnn – codice ISO 639-3 della lingua gete

Sigla 
 NAM News Network – rete di notizie istituito da paesi non allineati
 Naomi Nari Nam – pattinatrice spesso indicata con le sue iniziali
 Neal 'n' Nikki, – film indiano del 2005 interpretato da Uday Chopra e Tanisha e diretto da Arjun Sablok
 New Nordic Norm – tipo di attacco per lo sci (nordico).
 Newspaper National Network 
 Nippon News Network
 Norddeutsche Neueste Nachrichten
 National Numeracy Network
 Il simbolo sul New York Stock Exchange per National Retail Properties
NNN Lease  – contratto di locazione in cui il cliente è responsabile per le tasse di proprietà, assicurazione e spese di manutenzione
No Nut November – challenge su internet